Chevrolet Malibu (1978) – samochód osobowy klasy wyższej produkowany w latach 1978–1983.
 Chevrolet Malibu (1997) – samochód osobowy klasy średniej produkowany od 1997 roku.

Inne 
 Chevrolet Malibu MAXX – hatchback klasy średniej produkowany w latach 2003–2007.